Марк Николаевич Николаев: Николаев, Марк Николаевич (род. 1930) — советский и российский физик-экспериментатор.
 Николаев, Марк Николаевич (род. 1997) — российский пловец.